Erlgraben  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ort:
 Erlgraben (Gemeinde Steinbach), Ort bei Steinbach am Ziehberg, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Gewässer:
 Erlgraben (Haidenaab), rechter Zufluss der Haidenaab über den rechten Flussarm durch Wolframshof, Gemeinde Kastl, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Erlgraben (Hahnenbach), rechter Zufluss des Hahnenbachs (zur Nahe) gegen Ende von Hahnenbach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Erlgraben (Ilm), rechter Zufluss der Ilm bei Denstedt, Gemeinde Kromsdorf, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Erlgraben (Lothbach), linker Zufluss des Lothbachs vor der Aumühle, Gemeinde Hainsfarth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Erlgraben (Pfatter), linker Zufluss der Pfatter nach der Herzogmühle von Mintraching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Erlgraben (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains in Neuenreuth am Main, Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Erlbach
 Erlengraben
 Irlgraben